Amerikaanse actiefilm uit 2006: Shadow Man (film)
 Computerspel uit 1999: Shadow Man (computerspel)